Hardeman County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hardeman County (Tennessee)
 Hardeman County (Texas)